Крылья — название нескольких фильмов:

* «Крылья» — шведский немой фильм 1916 года (режиссёр Мориц Стиллер).
 «Крылья» — американский немой фильм 1927 года (режиссёр Уильям А. Уэллман).
 «Крылья» (другое название — «Чёрная кошка») — советский фильм 1932 года (режиссёры Илья Кравчуновский, Михаил Гоморов, Борис Юрцев).
 «Крылья» — советский фильм 1956 года (режиссёр Татьяна Лукашевич).
 «Крылья»  — советский фильм 1966 года (режиссёр Лариса Шепитько).
 «Крылья» — российский фильм 2001 года (режиссёр Игорь Коробейников).
 «Крылья» — российский фильм 2013 года (режиссёр Игорь Зайцев).